БАВ:
 БАВ — биологически активные вещества
 Большой плавающий автомобиль «БАВ» — армейская машина для перевозки и переправы через водные преграды.